Alysidiella är ett släkte av svampar. Alysidiella ingår i divisionen sporsäcksvampar,  och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar